Belippo är ett släkte av spindlar. Belippo ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Belippo